Filges ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Filges (* 1964), deutscher Klassischer Archäologe
 Axel C. Filges (* 1947), deutscher Jurist
 Detlef Filges, deutscher Kernphysiker